Iperó kan syfta på:

Brasilien 

 Iperó (kommun), São Paulo, 
 Iperó (ort), São Paulo,